2 miejscowości w Polsce:
 Wiesiołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Wiesiołów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie